Banyuurip kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Banyuurip, distrikt, Jawa Tengah, 
 Banyuurip, Sambungmacan, by, 
 Banyuurip, Jenar, by, 
 Banyuurip, Purworejo, by, 
 Banyuurip, Kendal, by, 
 Banyuurip, Pati, by, 
 Banyuurip, Ngawi, by, 
 Banyuurip, Kedamean, by, 
 Banyu Urip, Surabaya, by, 
 Banyuurip, Tulungagung, by, 
 Banyuurip, Tuban, by, 
 Banyuurip, Lamongan, by, 
 Banyuurip, Magelang, by, 
 Banyuurip, Boyolali, by, 
 Banyuurip, Temanggung, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar